Флор де Мајо има више значења:

 Флор де Мајо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Флор де Мајо (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Флор де Мајо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Мајо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Флор де Мајо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Флор де Мајо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Флор де Мајо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Флор де Мајо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику